O pó de arroz é um talco inodoro utilizado principalmente para maquiagem.

Não é feito de arroz, nem tem relação alguma a ele; esse nome popularizou-se no século XIX, quando o pó de arroz era muito usado pelas mulheres para deixar a pele mais clara, praticamente branca - da mesma cor do arroz. A alusão ao seu uso é tida como ofensa em alguns estados brasileiros, principalmente no Nordeste/Centro-Oeste do pais, por ser mais frequentemente utilizado por mulheres.

Há dois tipos de pó de arroz: um que é opaco (que tem maior cobertura), mais usado para disfarçar cicatrizes e outros problemas de pele - como espinhas - e um que é quase transparente, o que dá um efeito mais natural. Um tipo é feito de um mineral chamado caulim; o restante é basicamente feito de  essências perfumosas e corantes. O caulim é empregado também na indústria farmacêutica e de cosméticos em geral.

O talco (também conhecido como esteatita ou esteatite) é um mineral filossilicato, com composição química Mg3Si4O10(OH)2. Cristaliza no sistema monoclínico, sendo os cristais muito raros. Apresenta-se geralmente em massas fibrosas ou foliadas. A sua cor varia de branco a cinzento, verde-maçã a amarelada. Apresenta risca branca, brilho vítreo a nacarado e é translúcido a opaco. É um mineral de baixa dureza (dureza 1 na Escala de Mohs) e o peso específico varia entre 2,7 a 2,8.

Maquiagem